Buone notizie – album del Banco del Mutuo Soccorso del 1981
 Buone notizie – album di Drupi del 2004
 Buone notizie – film del 1979 diretto da Elio Petri